Brömmel ist der Familienname folgender Personen:
 Almut Brömmel (* 1935), deutsche Leichtathletin
 Ann-Kathrin Brömmel (* 1989), deutsches Model
 Dirk Brömmel (* 1968), deutscher bildender Künstler und Fotograf
 Friedrich Brömmel (1791–1856), deutsch-schweizerischer Historiker